|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Wuhan (officieel Wuhan Open) van 2014 vond plaats van 21 tot en met 27 september 2014 in de Chinese stad Wuhan. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen negentien speelsters uit de top 20 deel. De notabele speelster die op het appel ontbrak was Li Na – als geboren inwoonster van Wuhan had zij dit grote, nieuwe toernooi dolgraag willen openen. Toen zij op 23 september het stadion bezocht, viel haar een grootse ontvangst ten deel.

De als eerste geplaatste Serena Williams maakte haar openingspartij (in de tweede ronde) niet af. Zij had last van een virus. Haar tegenstandster – de Française Alizé Cornet, die dit jaar al twee keer erin slaagde Williams te kloppen (in Dubai en op Wimbledon) – is een speelster die de Amerikaanse niet tot haar beste tennis inspireert.

Het derde reekshoofd, Petra Kvitová uit Tsjechië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste Canadese Eugenie Bouchard in twee sets. Het was Kvitová's veertiende WTA-titel, de derde van 2014.

De Belgische Kirsten Flipkens was via een wildcard voor het toernooi uitgenodigd. Zij versloeg Francesca Schiavone en Jarmila Gajdošová, en bereikte de derde ronde.

Geplaatste speelsters 
 Ranking per 15 september 2014

Toernooischema

Eindfase 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Halve finale
| RD2=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=6
| RD1-team1= Eugenie Bouchard
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Caroline Wozniacki
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Petra Kvitová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Elina Svitolina
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=5
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Eugenie Bouchard
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Petra Kvitová
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
}}

 Deel 1 

 Dubbelspel 

Het eerste reekshoofd, Sara Errani en Roberta Vinci, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Cara Black en Caroline Garcia.

Het als zesde geplaatste duo Martina Hingis / Flavia Pennetta''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als achtste geplaatste koppel Cara Black en Caroline Garcia in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Hingis had daarnaast 38 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Pennetta vijftien.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Wuhan 2014
Wuhan